Dreamfall signifie littéralement « chute de rêve » ou « pluie de rêves » ;
 Dreamfall est un jeu vidéo ;
 Dream fall, Pluie de rêves, est un roman de Joan D. Vinge.